Gräfner ist der Familienname der folgenden Personen:
 Günther Gräfner (1932–1997), deutscher Autor 
 Julia Gräfner (* 1989), deutsche Schauspielerin
 Kurt Gräfner, deutscher Fußballspieler der 1910er Jahre